Rogowo (gromada w powiecie białogardzkim)
 Rogowo (gromada w powiecie białostockim)
 Rogowo (gromada w powiecie łobeskim)
 Rogowo (gromada w powiecie rypińskim)
 Rogowo (gromada w powiecie żnińskim)